İspir (district), een Turks district in de provincie Erzurum
 İspir (stad), de hoofdplaats van het Turkse district İspir